Дубровное — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Дубровное.

Родина Медведевой Ирины Васильевны - ректора Тюменского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, академика Российской академии наук, профессора, заслуженная деятель науки РФ.

География 
Село находится недалеко от реки Ясная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района